Signol ist der Name von

 Christian Signol (* 1947), französischer Schriftsteller
 Émile Signol (1804–1892), französischer Historien-Maler